Ниже приведён список эпизодов американского телесериала «Беверли-Хиллз, 90210», выходившего в эфир с 4 октября 1990 года по 17 мая 2000 года на канале «Fox». Сериал состоит из десяти сезонов, включающих в себя 296 (при сдвоенности финальных эпизодов сезонов указывают цифру 293) эпизодов и несколько специальных выпусков.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (1990—1991)

Сезон 2 (1991—1992)

Сезон 3 (1992—1993)

Сезон 4 (1993—1994)

Сезон 5 (1994—1995)

Сезон 6 (1995—1996)

Сезон 7 (1996—1997)

Сезон 8 (1997—1998)

Сезон 9 (1998—1999)

Сезон 10 (1999—2000)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов на сайте Internet Movie Database
 Список эпизодов на сайте TV.com

Списки:Беверли-Хиллз, 90210
Беверли-Хиллз, 90210